«Кронштадт» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, один из кораблей типа «Пётр Второй», участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.

Описание судна 
Один из девятнадцати парусных 54-пушечных линейных кораблей типа «Пётр II», строившихся с 1724 по 1768 год на верфях Архангельска и Санкт-Петербурга. Всего в рамках серии было построено девятнадцать линейных кораблей.

Длина корабля по сведениям из различных источников составляла 43,57—43,6 метра, ширина от 11,6 до 11,7 метра, а осадка от 5,1 до 5,5 метра. Вооружение судна составляли 54 орудия, включавшие восемнадцати-, восьми- и четырёхфунтовые пушки, а экипаж состоял из 440 человек.

История службы 
Линейный корабль «Кронштадт» был заложен на Соломбальской верфи  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство корабля вёл кораблестроитель в звании корабельного подмастерья .

В 1738 году совершил переход из Архангельска в Кронштадт, во время перехода  сел на мель на Скагенском рифе, однако экипажу удалось снять корабль с мели без посторонней помощи. В следующем 1739 году принимал участие в практическом плавании эскадры кораблей Балтийского флота в Финском заливе у Красной горки.

Принимал участие в русско-шведской войне 1741—1743 годов. С июня по август 1741 года находился в составе эскадры, стоявшей на Кронштадтском рейде, и использовался в качестве учебного судна. С мая по сентябрь следующего 1742 года выходил в крейсерские плавания в Финский залив в составе эскадры под командованием вице-адмирала З. Д. Мишукова и в активных боевых действиях участия не принимал.  года корабль в составе эскадры контр-адмирала Я. С. Барша ушёл из Ревеля в крейсерское плавание в Финский залив. С  () по  принял участие в перестрелках с неприятельским флотом у Гангута. После этого до  продолжил участие в крейсерском плавании.

В 1744 и 1746 годах принимал участие в плаваниях эскадр кораблей Балтийского флота в Финском заливе и Балтийском море, в 1745 году стоял на Кронштадтском рейде, а в 1748 году находился в практическом плавании до мыса .

В июне и июле 1749 года находился составе эскадры, перевозившей имущество русского экспедиционного корпуса из Данцига в Ревель, после чего перешёл в Кронштадт. В сентябре того же года принимал участие в сопровождении новопостроенных судов из Кронштадта к Красной Горке на испытания. В 1750 и 1751 годах вновь принимал участие в практических плаваниях эскадр кораблей Балтийского флота в Финском заливе и Балтийском море.

Корабль «Кронштадт» был разобран Кронштадте в 1755 году.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Кронштадт» в разное время служили:
 капитан полковничьего ранга  (1738—1739 годы);
 лейтенант майорского ранга  (1741 год);
 капитан полковничьего ранга  (1742—1743 годы);
 лейтенант майорского ранга  (1744 и 1746 годы).
 капитан полковничьего ранга князь  (1745 год);
 лейтенант майорского ранга  (1748 год);
 лейтенант  (1749 год);
 лейтенант майорского ранга  (1750 год);
 капитан 2-го ранга  (1751 год).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством